Truth může být:

 Truth (album, Jeff Beck) – debutové studiové album skupiny The Jeff Beck Group
 Truth (film) – americký hraný film
 Truth (film, 2015) – americký životopisný film